Llista d'asteroides del 146001 al 147000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|146001-146100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|146101-146200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|146201-146300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|146301-146400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|146401-146500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|146501-146600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|146601-146700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|146701-146800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|146801-146900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|146901-147000 [ modifica]

|-
|}